Красная книга Смоленской области — официальный документ, содержащий свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Смоленской области.

Издания 
Первое издание вышло в 1997 году и включает 1 вид грибов, 2 — лишайников, 87 — растений (плауновых — 4, папоротниковидных — 7, однодольных — 30 и двудольных — 46) и 131 вид животных (пиявок — 1, моллюсков — 8, ракообразных — 2,насекомых — 60,рыб — 9,земноводных — 1, рептилий — 1, птиц — 33 и млекопитающих — 16).

В 2012 году перечень видов был обновлён.

Категории

Списки видов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Красная книга Смоленской области

Смоленская область
Смоленская область